

Patronyme 

 Adam Dunn (1979-), joueur de baseball américain ;
 Barrie Dunn (1952-), acteur canadien ;
 Beverley Dunn, chef décoratrice australienne ;
 Bobby Dunn (1890-1937), acteur américain ;
 David L. Dunn, paléontologue américain
 Donald Dunn (1941-2012), musicien américain ;
 Edwina Dunn (1958-) entrepreneure britannique ;
 Emma Dunn (1875-1966), actrice britannique ;
 Emmett Reid Dunn (1894-1956), herpétologiste américain ;
 Gaby Dunn (née en 1988), actrice américaine ;
 Gordon Dunn (1912-1964), athlète américain ;
 Holly Dunn (1957-2016), chanteuse américaine ;
 J. Malcolm Dunn (1869-1946), acteur britannique ;
 Jacob Piatt Dunn (1855-1924), historien, journaliste et auteur américain
 
 Jan Dunn (1963-), réalisatrice et productrice indépendante britannique ;
 
 
 Josephine Dunn (1906-1983), actrice américaine ;
 Katherine Dunn (1945-2016), écrivaine américaine ;
 Kevin Dunn (1956-), acteur américain ;
 Kim Dunn (1981-), snowboardeuse canadienne ;
 Kris Dunn (1994-), joueur de basket-ball américain ;
 Larry Dunn (1953-), claviériste américain membre du groupe Earth, Wind and Fire.
 Liam Dunn (1916-1976), acteur américain ;
 Lorraine Dunn (1942-2003), athlète panaméenne ;
 Matthew Dunn (1973-), nageur australien ;
 Mellissa Dunn (1976-), joueuse de basket-ball australienne ;
 
 Nora Dunn (1952-), actrice américaine ;
 Olive Jean Dunn (1915–2008), mathématicienne américaine ;
 
 Patricia C. Dunn (1953-2011), directrice non-exécutif et présidente du directoire de Hewlett-Packard ;
 Paula Dunn (1964-), athlète britannique ;
 Robert Ellis Dunn (1928-1996), chorégraphe et compositeur américain ;
 Robert (Steed) Dunn (1877-1955), explorateur et journaliste américain ;
 Ryan Dunn (1977-2011), acteur américain ;
 Shannon Dunn (1972-), snowboardeuse américaine ;
 
 T. R. Dunn (1955-), joueur et entraîneur américain de basket-ball ;
 Trieste Kelly Dunn (1981-), actrice américaine ;
 Velma Dunn (1918-2007), plongeuse américaine ;
 Vince Dunn (1996-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Warrick Dunn (1975-), joueur de football américain.

Toponyme

États-Unis 
 
 Comté de Dunn, situé dans l'État du Dakota du Nord 
 Comté de Dunn, situé dans l'État du Wisconsin
 Dunn, une ville de Caroline du Nord

Royaume-Uni 
 Dunn Street, un hameau situé dans le district de Maidstone

Divers 
 L'indice de Dunn est une mesure de qualité d'une partition d'un ensemble de données en classification automatique.

Patronyme anglais